Лунёв — русская фамилия. Женская форма — .

Известные носители 
 
 
 Лунёв, Афанасий Афанасьевич (1920—2002) — бригадир-виноградарь, Герой Социалистического Труда.
 Лунёв, Борис Степанович (1930—2022) — советский и российский геолог.
 Лунёв, Василий Васильевич (род. 1956) — российский и юго-осетинский военный деятель, генерал-майор.
 Лунёв, Виктор Андреевич (род. 1949) — советский хозяйственный и государственный деятель.
 Лунев, Виссарион Вахтангович (род. 1988) — российский футболист и тренер.
 Лунёв, Владимир Васильевич (род. 1931) — советский и российский учёный в области механики.
 Лунёв, Вячеслав Петрович (род. 1940) — советский футболист.
 Лунёв, Дмитрий Валерьевич (1971—2020) — российский тренер по боксу и спортивный функционер.
 Лунёв, Евгений Анатольевич (род. 1976) — казахстанский футболист.
 Лунёв, Иван Федотович (1896—1962) — советский генерал-майор.
 Лунёв, Игорь Васильевич (род. 1962) — командующий Сил специальных операций ВС Украины.
 Лунёв, Константин Фёдорович (1907—1980) — советский генерал-майор КГБ.
 Лунёв, Максим Сергеевич (род. 1998) — украинский футболист.
 
 Лунёв, Олег Владимирович (род. 1973) — украинский художник. 
 Лунёв, Павел Фёдорович (1918—1994) — Герой Советского Союза.
 Лунёв, Руслан Владимирович (род. 1989) — азербайджанский спортсмен (спортивная стрельба).
 Лунёв, Святослав Игоревич (род. 1964) — украинский композитор.
 Лунёв, Тимофей Тимофеевич (1926—1987) — советский легкоатлет.
 Лунёв, Эдуард Фёдорович (род. 1935) — киргизский советский строитель, депутат Верховного Совета СССР.

Лунёва

Составные фамилии 
 Петренко-Лунев, Сергей Васильевич (1890—1937) — советский военный деятель.

См. также 
 Луневые
 Лунив, Андрей Николаевич